Cladova két romániai település román neve:

Kalodva Arad megyében.
Kladova Temes megyében.